Арапаймы () — род тропических пресноводных рыб из семейства аравановых отряда араванообразных. Распространены в водоёмах Южной Америки. В состав рода включают 4 вида. Максимальная длина тела представителей разных видов варьирует от 77,6 до 450 см.

Систематика 
Согласно пятому изданию «Fishes of the World» род относится к подсемейству Heterotidinae семейства аровановых, хотя ряд авторов помещают данный род в отдельное семейство Arapaimaidae.

На январь 2021 года в род включают 4 вида:
 
 
 
 
В род также могут включать 5-й вид .

Ранее род рассматривали как монотипический с единственным видом Arapaima gigas.

Примечания 

Аравановые